Die Saison 1948/49 war die zweite Spielzeit der Klass B als zweithöchste sowjetische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die 12 Mannschaften der Klass B wurden zunächst in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Zone Zentrum hatte mit sieben Mannschaften zwei Teilnehmer mehr als die Zone Ost mit fünf Mannschaften. Jede Mannschaft spielte in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gruppengegner, weshalb die Mannschaften der Zone Zentrum jeweils 12 Spiele und die Mannschaften der Zone Ost jeweils 8 Spiele absolvierten. Die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Finalturnier, dessen drei bestplatzierten Mannschaften in die Klass A aufstiegen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Zone Zentrum 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Zone Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalturnier 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (frz.)

1948
Eishockeysaison 1948/49